Weldon ist der Name folgender Orte 

in Kanada:
 Weldon (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Weldon (Arkansas)
 Weldon (Illinois)
 Weldon (Iowa)
 Weldon (Kalifornien)
 Weldon (Louisiana)
 Weldon (Maryland)
 Weldon (Missouri)
 Weldon (Montana)
 Weldon (New Jersey)
 Weldon (North Carolina)
 Weldon (Pennsylvania)
 Weldon (Texas)
 Weldon (Virginia)
 Weldon Spring, Missouri
 Weldon Spring Heights, Missouri

Weldon ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Weldon († 2004), US-amerikanischer Filmtechniker und Spezialeffektkünstler
 Caroline Weldon (1844–1921), schweizerisch-amerikanische Bürgerrechtlerin und Künstlerin
 Casey Bill Weldon (1909–nach 1960), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Christopher Joseph Weldon (1905–1982), Bischof von Springfield
 Curt Weldon (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Dave Weldon (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Fay Weldon (1931–2023), britische Schriftstellerin und Feministin
 Felix de Weldon (1907–2003), österreichisch-amerikanischer Bildhauer 
 Joan Weldon (1930–2021), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

 Maxine Weldon, US-amerikanische R&B- und Jazzmusikerin
 Nick Weldon (* 1954), britischer Jazzmusiker und Autor
 Robbi Weldon (* 1975), kanadische Behindertensportlerin
 Thomas Weldon (* 1929), US-amerikanischer Opernsänger
 Walter Weldon (1832–1885), britischer Chemiker und Publizist
 Walter Frank Raphael Weldon (1860–1906), britischer Zoologe und Biometriker
 William C. Weldon (* 1948), US-amerikanischer Manager

Siehe auch:
 Welden (Begriffsklärung)
 Weldon-Gletscher im Coatsland, Antarktika
 Weldon Township
 Welton
 Wheldon